Красный Передовик — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Красный Передовик — до 1999 г. название села Арман в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 

 Красный Передовик — хутор в Рыльском районе Курской области.